The Combination 1899–1900 var den 10. sæson af den engelske fodboldliga The Combination. Ligaen havde deltagelse af ni hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Chirk AAA FC, som dermed vandt ligaen for første gang.

Hold

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – The Combination

Noter 

Sæsoner i The Combination
Fodbold i 1899
Fodbold i 1900